Mezobromelia capituligera est une espèce de plantes de la famille des Bromeliaceae présente dans la Caraïbe et au nord de l'Amérique du Sud.

Synonymes

Distribution 
L'espèce est présente de la Caraïbe (Cuba, Hispaniola, Jamaïque, Antilles) au nord du sous-continent sud-américain (Colombie, Équateur, Pérou, Venezuela).

Notes et références

Liens externes 

 

Espèce d'Angiospermes (nom scientifique)
Mezobromelia